analogno-digitalni pretvarač
Acta dermatovenerologica Croatica
ADC (gen)
azodikarbonamid
Aerospace Defense Command
Advanced Data Connector, Remote Data Services
Advanced Direct Connect, protokol
Računalo zračnih podataka (Air data computer), u avionici
automatska identifikacija i sabiranje podataka (ADC, AIDC,  Automatic Data Capture, Automatic identification and data capture)
Appleov konektor za zaslon (Apple Display Connector)
Kontroler dostave aplikacija (Application delivery controller)
pobočnik, na eng. aide-de-camp, skraćeno ADC